{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86401) - || 2000 AF143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86402) - || 2000 AB144 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86403) - || 2000 AJ148 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86404) - || 2000 AG150 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86405) - || 2000 AN152 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86406) - || 2000 AU152 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86407) - || 2000 AK169 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86408) - || 2000 AC185 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86409) - || 2000 AK186 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86410) - || 2000 AU192 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86411) - || 2000 AQ201 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86412) - || 2000 AW202 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86413) - || 2000 AN203 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86414) - || 2000 AK212 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86415) - || 2000 AW221 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86416) - || 2000 AP232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86417) - || 2000 AM242 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86418) - || 2000 AE244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86419) - || 2000 AL245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86420) - || 2000 BT2 || 26 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86421) - || 2000 BC3 || 26 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86422) - || 2000 BX13 || 29 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86423) - || 2000 BQ19 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86424) - || 2000 BU20 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86425) - || 2000 BQ22 || 26 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86426) - || 2000 BP23 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86427) - || 2000 BG25 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86428) - || 2000 BQ27 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86429) - || 2000 BJ29 || 31 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86430) - || 2000 BV31 || 27 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86431) - || 2000 BN50 || 16 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86432) - || 2000 BW51 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86433) - || 2000 CU2 || 4 februari 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| (86434) - || 2000 CX7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86435) - || 2000 CL9 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86436) - || 2000 CU12 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86437) - || 2000 CJ13 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86438) - || 2000 CN16 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86439) - || 2000 CW18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86440) - || 2000 CK21 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86441) - || 2000 CR22 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86442) - || 2000 CY24 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86443) - || 2000 CG27 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86444) - || 2000 CQ28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86445) - || 2000 CW28 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86446) - || 2000 CS31 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86447) - || 2000 CE32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86448) - || 2000 CU32 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86449) - || 2000 CD33 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86450) - || 2000 CK33 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86451) - || 2000 CY34 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86452) - || 2000 CQ35 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86453) - || 2000 CH39 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86454) - || 2000 CM40 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86455) - || 2000 CF41 || 6 februari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (86456) - || 2000 CM41 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86457) - || 2000 CC43 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86458) - || 2000 CB47 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86459) - || 2000 CS49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86460) - || 2000 CC52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86461) - || 2000 CN52 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86462) - || 2000 CL56 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86463) - || 2000 CV57 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86464) - || 2000 CU62 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86465) - || 2000 CU63 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86466) - || 2000 CS66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86467) - || 2000 CB70 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86468) - || 2000 CR70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86469) - || 2000 CV70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86470) - || 2000 CV76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86471) - || 2000 CX76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86472) - || 2000 CZ76 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86473) - || 2000 CF79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86474) - || 2000 CT79 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86475) - || 2000 CJ80 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86476) - || 2000 CT82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86477) - || 2000 CU85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86478) - || 2000 CL87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86479) - || 2000 CG90 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86480) - || 2000 CT97 || 9 februari 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (86481) - || 2000 CX102 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86482) - || 2000 CJ104 || 7 februari 2000 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (86483) - || 2000 CT111 || 6 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86484) - || 2000 CD120 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86485) - || 2000 CF126 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86486) - || 2000 CE135 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86487) - || 2000 CQ144 || 6 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86488) - || 2000 DQ5 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86489) - || 2000 DU9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86490) - || 2000 DA15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86491) - || 2000 DL15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86492) - || 2000 DN15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86493) - || 2000 DD17 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86494) - || 2000 DT19 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86495) - || 2000 DT21 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86496) - || 2000 DC29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86497) - || 2000 DO29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86498) - || 2000 DQ29 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86499) - || 2000 DZ30 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86500) - || 2000 DR32 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten